Big Jim Colosimo (1878-1920), criminel italo-américain.
Clara Colosimo (1922-1994), actrice italienne.
Gaspare Colosimo (1859-1944), avocat, homme politique et philanthrope italien.
Jean-François Colosimo (1960), historien, théologien et éditeur français.
Peter Kolosimo (1922-1984), journaliste et écrivain italien.
Simon Colosimo (1979), footballeur australien.
Anastasia Colosimo (1990), essayiste et communicante française.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien